Zeche Marie bezeichnet
*Zeche Marie (Habichtswald), ein Braunkohlenbergwerk am Brasselsberg im Habichtswald westlich von Kassel
Zeche Marie (Hirschberg), ein Braunkohlenbergwerk am Hirschberg im Kaufunger Wald östlich von Kassel
Schacht Marie der Zeche Amalie, Steinkohlenbergwerk in Essen im Ruhrrevier
Zeche Maria, konsolidiert zur Zeche Vereinigte Maria Anna Steinbank, Steinkohlenbergwerk in Wattenscheid-Höntrop im Ruhrrevier
Grube Marie, ein Braunkohlenbergwerk bei Atzendorf im Salzlandkreis

Siehe auch:
Grube Maria
Grube Marie
Zeche Maria
Zeche Marianne
 Bergwerk Marienstein
 Bergehalde Maria-Hauptschacht
 Bahnhof Mariagrube